Osoby o tym nazwisku:
 Teodor Drapiewski − rzymskokatolicki zakonnik
 Władysław Drapiewski − polski malarz